Генрик () — польское мужское имя:
 Генрик IX Глогувский
 Генрик XI Глогувский
 Генрик I Бородатый
 Генрик I Немодлинский
 Генрик I Яворский
 Генрик II Набожный
 Генрик II Свидницкий
 Генрик III Белый
 Генрик III Глоговский
 Генрик IV Верный
 Генрик IV Пробус
 Генрик V Брюхатый
 Генрик V Железный
 Генрик VI Старший
 Генрик VII Румпольд
 Генрик VIII Глогувский
 Генрик X Глогувский

См. также 
 Генрик Ибсен
 Генрик Венявский
 Генрик Сенкевич